Toponímia:
 Càceres  o Cáceres , ciutat extremenya 
 Emirat o Taifa de Càceres, estat musulmà de breu existència (1159-1171) centrat en la ciutat de Càceres 
 Província de Càceres, província d'Extremadura 
 Organitzacions:
 Cáceres Ciudad del Baloncesto, club de bàsquet de la ciutat
 Frares de Càceres o Cavallers de Càceres, orde militar i religiós creat a Càceres immediatament després de la conquesta als musulmans en 1169, per part de Ferran II de Lleó 
 Biografies:
 Apolinar de Cáceres Gordo (Zarza de Granadilla, província de Càceres, 1890 - Barcelona, 1954), magistrat 
 David Cáceres i Calvera (Barcelona, 1974), jugador d'hoquei sobre patins 
 Ernie Càceres o Ernesto Cáceres (Rockport, Texas, 1911 - San Antonio, Texas, 1971) saxofonista
 Esther de Cáceres (Montevideo, 1903 - Espanya, 1971), poetessa, professora i metgessa uruguaiana, membre de l'Acadèmia Nacional de Lletres i ambaixadora de l'Uruguai a Washington D.C.
 Falin Cáceres o Rafael Cáceres i Cano (Constantí, Tarragonès, 1963), baixista d'Els Pets 
 Felipe de Cáceres, conqueridor i colonitzador espanyol, natural de Madrid 
 Fernando Gabriel Cáceres (San Isidro, província de Buenos Aires, 1969), futbolista argentí 
 José Martín Cáceres (Montevideo 1987), futbolista uruguaià que juga com a defensa central
 Julio César Cáceres López (San José de los Arroyos, 1979), futbolista paraguaià que ocupa la posició de defensa 
 Pablo Cáceres Rodríguez (Montevideo, 1985), futbolista uruguaià
 Ramón Cáceres (Moca, República Dominicana, 1866 - Santo Domingo, República Dominicana, 1911)